Brives, comune del dipartimento dell'Indre;
Brives-sur-Charente, comune del dipartimento della Charente Marittima;
Brives-Charensac, comune del dipartimento dell'Alta Loira.

inoltre:

Brive-la-Gaillarde, comune nella regione del Limosino (fino al 1919 era semplicemente Brive).